Die Nottingham Trophy 2021 war ein Tennisturnier für Damen in Nottingham, Vereinigtes Königreich. Das Turnier wurde aus Ilkley nach Nottingham verlegt und fand als dessen Ersatz statt.

Das Rasenturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 14. Juni bis 20. Juni 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Nottingham Trophy 2021 fand am 13. und 14. Juni 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Nottingham